

Aziende
 Cessna – costruttore statunitense di aeromobili

Persone
 Clyde Vernon Cessna (1879-1954) – imprenditore statunitense fondatore della Cessna
 John Cessna (1821-1893) – politico statunitense